HKT – Hakata
 HKT – Harcerski Klub Turystyczny
 HKT – hematokryt